Laihajärvi kan både syfta på ett antal insjöar i Sverige och en by i Finland:

Laihajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,01 ha)
Laihajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (29,2 ha)
 Laihajärvi, by i Miehikkälä kommun i Finland.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn